Cato kan syfta på:

Cato Institute –  en amerikansk libertariansk tankesmedja baserad i Washington, DC

Personer
Cato den yngre (95–46 f.Kr.), en romersk senator, stoiker, sonsons son till Cato den äldre
Cato den äldre (234–149 f.Kr.), en romersk författare, statsman och senator
Åke Cato (1934–2016), en svensk underhållare
Cato Guldberg (1836–1902), en norsk professor och matematiker

Geografi

Filippinerna 

 Cato River (vattendrag i Filippinerna), Ilocosregionen, Province of Pangasinan, 
 Cato (ort i Filippinerna), Ilocosregionen, Province of Pangasinan,

USA 

 Cato, New York – en ort i New York, Cayuga County, 
 Cato, Wisconsin – en ort i Wisconsin, Manitowoc County,

Se även
Kato

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar